Santa Fe eller Santa Fé kan syfta på:

 Hyundai Santa Fe – bilmodell tillverkad av Hyundai Motor Company
 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway – ett amerikanskt järnvägsbolag. Numera en del av BNSF

Geografi

Argentina 

 Santa Fe (provins), 
 Santa Fe de la Vera Cruz, provinshuvudstad,

Brasilien 

 Santa Fé (kommun), Paraná,

Colombia 

 Santa Fé (del av en befolkad plats), Bogotá,

Honduras 

 Santa Fe (kommun i Honduras, Departamento de Ocotepeque, lat 14,50, long -89,23), 
 Santa Fe (ort i Honduras, Departamento de Ocotepeque, lat 14,52, long -89,23), 
 Santa Fe (kommun i Honduras, Departamento de Colón),

Mexiko 

 Santa Fé de la Laguna, ort, Michoacán de Ocampo, Quiroga, 
 Santa Fe, Zacatecas, Pinos, 
 Santa Fe, Rosamorada, 
 Santa Fe, Jala, 
 Santa Fe, Jalisco, Unión de Tula, 
 Santa Fé, Tabasco, ort, Centro, 
 Santa Fe, Guerrero, Quechultenango, 
 Santa Fe, Morelos, Xochitepec, 
 Santa Fe, Veracruz, 
 Santa Fe, Tuzantán, 
 Santa Fe, Motozintla,

Spanien 

 Santa Fe de Mondújar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Santa Fe (kommun i Spanien), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Santafé – en ort i provinsen Provincia de Granada och regionen Andalusien

USA 

 Santa Fe County – i New Mexico
 Santa Fe, New Mexico, delstatshuvudstad, Santa Fe County,